Чемпіонат Волинської області з футболу 2012/2013 років проходив з 24 серпня 2012 по 16 червня 2013 року. Чемпіоном області вдев'яте став МФК «Ковель-Волинь» (Ковель).

Вища ліга

Підсумкова таблиця чемпіонату 

|}

Найкращі бомбардири

Результати матчів

Чемпіон Волинської області — МФК «Ковель-Волинь» (Ковель) 
Звання чемпіонів Волинської області у складі МФК «Ковель-Волинь» здобули

Воротарі: Дмитро Дувакін, олексій Літвінчук, Валентин Павлов, Олег Ярмолюк.

Захисники: Петро Ткачук, Андрій Попіка, Олександр Ятчук, Олександр Портянко, Петро Мороз, Іван Семенюк, Іван Портянко.

Півзахисники: Дмитро Хвесь, Юрій Романчук, Едуард Давидюк, Віталій Кашуба, Юрій Заліпа, Анатолій Ворона, Роман Кузьміч, Віталій Ільїн, Павло Мороз, Роман Романчук.

Нападники: Іван Данилюк, Петро Петрук, Андрій Заліпа Федір Носко, Сергій Чапко.

Віце-президент клубу — Ігор Ярославович Прокопів, головний тренер — Анатолій Анатолійович Ворона, тренер — Роман Миколайович Лис.

Вища ліга. ДЮФЛ 
Поряд з турніром серед команд вищої ліги розігрувався чемпіонат ДЮФЛ Волині у вищій лізі, учасниками змагань якого стали юнацькі команди (1996—1997 р.н.), які мають представництво дорослого складу даної команди у Чемпіонаті Волині (вища ліга) сезону 2012/2013 рр.

|}

Найкращі бомбардири 

 Нападник ФК «Ласка» Станіслав-Богдан Кучерявий встановив унікальний рекорд результативності, забивши 14 голів у матчі «Ласка» — ФК «Мар'янівка» 27:0

Результати матчів

Перша ліга

Підсумкова таблиця чемпіонату 

|}

 Згідно з регламентом з команди «Рубіж» (Любомль) знято 1 очко за неявку на матч 14-го туру «Надія» — «Рубіж»

Найкращі бомбардири

Результати матчів 

 У матчі «Надія» — «Рубіж» команді «Рубіж» зараховано технічну поразку — 3:0 за неявку на матч.
У матчі «Дже Рост-ЗТК» — ДОФ «Арбо» команді «Дже Рост-ЗТК» зараховано технічну поразку — 0:3 за порушення регламенту.

Посилання 
 Федерація футболу Волині

Див. також 
 Чемпіонат Волинської області з футболу
 Кубок Волинської області з футболу 2012/13

Чемпіонат Волинської області з футболу
2013 у футболі
2013 в українському спорті
2013 у Волинській області